

Patronymes 
Kazantsev (masculin ; ) ou Kazantseva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Kazantsev (1906-2002), écrivain russe
 Alexandre Kazantsev (Ostafev) peintre d'icônes (1658-1717) à Mourom.
 Inga Kazantseva (1975-), pianiste russe
 Vladimir Kazantsev (1923-2007), athlète soviétique, spécialiste du 3000 mètres steeple
   
Patronyme russe